Iot sau IOT se poate referi la:

 Consoană sonantă palatală, numită și Iot
 Internet of Things (IoT)